Norasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norasjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun och Trosa kommun,  (65,5 ha)
Norasjön, sjö belägen öster om Nora i Nora kommun,  (7,54 km²)
Norasjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (7,41 ha)
Norasjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (89,1 ha)
Norasjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (43,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn